Die Japan Open 1995 waren ein Damen-Tennisturnier in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 10. bis 16. April 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Kōtō